La mayor parte de estos lugares reciben el nombre de Saint-Cyprien por referencia a Cipriano de Cartago.

Topónimos 
en Canadá:
homonimias exactas:
 Saint-Cyprien, parroquia de Quebec de la MRC de Les Etchemins;
 Saint-Cyprien, municipio de Quebec de la MRC de Rivière-du-Loup;
homonimia parcial:
 Saint-Cyprien-de-Napierville, municipio de Quebec
en Francia:
homonimias exactas:
 Saint-Cyprien, antigua  comuna francesa del departamento de Allier, hoy integrada en Saint-Germain-de-Salles;
 Saint-Cyprien,  comuna francesa del departamento de Charente, hoy integrada en Brossac;
 Saint-Cyprien, comuna francesa del departamento de Corrèze;
 Saint-Cyprien,  comuna francesa del departamento de Dordoña:
 Saint-Cyprien, comuna francesa del departamento de Loira;
 Saint-Cyprien, comuna francesa del departamento de Lot;
 Saint-Cyprien,  comuna francesa del departamento de Pirineos Orientales;
 Saint-Cyprien: barrio de Toulouse;
homonimia parcial:
 Saint-Cyprien-sur-Dourdou, comuna francesa del departamento de Aveyron.